

Cinema 
 Material – film del 2012 diretto da Craig Freimond

Musica 
 Material – gruppo musicale statunitense
 Material – album di Dieter Moebius e Conny Plank del 1981
 Material – extended play dei Leæther Strip del 1995
 Material – album dei Casiopea del 1999
 Material – album di Aco del 2001
 Material – album di Yuna del 2015
 Material – album dei Blaqk Audio del 2016